Микола Ле́вченко:
 Левченко Микола Захарович (1903—1934) — етнограф, історик.
 Левченко Микола Олександрович (1979) — український політик, секретар донецької міської ради.

 Див. також 
 Левченко